Золотинский сельсовет

Курганская область 

 Золотихинский сельсовет Макушинского района (упразднён в 2020 году)

Хабаровский край 

 Золотихинский сельсовет района имени Лазо (упразднён в конце 1990-х)